MYRFL () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 12-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 910 амінокислот, а молекулярна маса — 101 670.

Білок має сайт для зв'язування з ДНК. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Некатегоризовані білки